Ово је списак река у Хрватској.

Референце

Спољашње везе 

Р